Kavala (grad), grad u Grčkoj
 Kavala (prefektura), prefektura u Grčkoj
 kavala (riba)
 Kavala (zaljev)